Massieu steht für:
  die französische Gemeinde Massieu

Massieu ist der Familienname folgender Personen:
 Guillaume Massieu (1665–1722), französischer Jesuit, Altphilologe und Romanist
 Mario Ruiz Massieu (1950–1999), mexikanischer Botschafter